Заволокин — русская фамилия. Известные носители:

 Заволокин, Александр Дмитриевич (1946—2012) — советский и российский композитор.
 Заволокин, Борис Фёдорович (1939—2022) — советский и российский актёр, народный артист РСФСР.
 Заволокин, Геннадий Дмитриевич (1948—2001) — народный артист России, автор телепередачи «Играй, гармонь любимая!».
 Заволокина, Анастасия Геннадиевна (род. 1974) — российская певица и телеведущая.